Grotehaus bezeichnet

 Ernst-Grote-Haus, denkmalgeschütztes Gebäude in Hannover
 Grotehaus (Gladbeck), altes märkisches Lehen

Siehe auch:
 Grothaus